Hertwig se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Oscar Hertwig
 Richard Hertwig